

Astronomia 
80180 Elko – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Elko – città della Contea di Barnwell, Carolina del Sud
 Elko – città ora parte di Elko New Market, città della Contea di Scott, Minnesota
Elko – città della Contea di Elko, Nevada